Piteå (gemeente), een gemeente in Zweden
 Piteå (stad), grootste plaats in die gemeente

Verder:
 Pite-archipel
 Pite älv
 Kleine Piterivier
 Lillpite, dorp in de gemeente
 Pite havsbad, idem
 Pitholmen, voormalig eiland waarop een deel van Piteå gebouwd is